

Calendario 
 gen – abbreviazione di gennaio

Cinema 
 GEN (Generations) - acronimo con cui è conosciuto nel fandom il film di Star Trek, Generazioni

Codici 
 GEN – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Genova, radioassistenze per la navigazione aerea

Linguistica 
 Lingua gen

Organizzazioni 
 GEN (Guardia Ecozoofila Nazionale)
 GEN (Global Ecolabelling Network) – Rete mondiale delle organizzazioni di etichette per prodotti e servizi ecosostenibili
 Movimento Gen – sezione giovanile del Movimento dei focolari

Videogiochi 
 Gen – personaggio della serie videoludica Street Fighter